Příjmení Scheffler nosí následující osoby:

 Axel Scheffler (1957) – německý knižní ilustrátor
 Christoph Thomas Scheffler (1699–1756) – německý malíř
 Felix Antonín Scheffler (1701–1760) – český malíř německého původu
 János Scheffler (1887–1952) – rumunský biskup
 Jens Scheffler (* 1960) – německý motocyklista (enduro)
 Johann Scheffler viz Angelus Silesius (1624–1677) – slezský barokní básník
 Karl Scheffler

Slovo Scheffler může také znamenat:
 Scheffler (planetka) – planetka 2485 v hlavním pásu

Podobné výrazy 
 Schefflera

Rozcestníky - příjmení